Distretto di Pueblo Libre – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Pueblo Libre – distretto del Perù nella regione di Lima